Ел Платаниљо има више значења:

 Ел Платаниљо (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Платаниљо (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Платаниљо (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Платаниљо (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Платаниљо (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Платаниљо (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Платаниљо (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Платаниљо (Нуево Уречо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Платаниљо (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Платаниљо (Истлан дел Рио), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Платаниљо (Матијас Ромеро Авендањо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Платаниљо (Сан Габријел Мистепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Платаниљо (Сантијаго Хамилтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Платаниљо (Сотеапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику